Чемпионат Люксембурга по футболу 1998/1999 — 85-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 22 августа 1998 года по 21 мая 1999 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1998/1999
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1998 году
1999 год в Люксембурге
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999